Валерий Васильевич Барашков (род. 9 июля 1950) — белорусский педагог, первый и единственный Народный учитель Республики Беларусь.

Биография 
Родился 9 июля 1950 года.
 1967—1972: студент Могилевского государственного педагогического института им. А. А. Кулешова;
 1974—1990: учитель физики Осиновской средней школы Чаусского района Могилевской области;
 1990—1998: учитель физики Могилевского государственного областного лицея № 1;
 в 1995: окончил аспирантуру при Национальном институте образования;
 с 1998 заместитель директора по учебно-методической работе учреждения образования «Могилевский государственный областной лицей № 1».

Работа с одарёнными школьниками 
За годы работы в лицее Барашков В. В. подготовил 99 победителей областных и 77 победителей республиканских олимпиад; 9 медалей и 1 похвальный отзыв завоевали его ученики на международных олимпиадах по физике.
 1996 (Норвегия): Козначеев Иван (серебряная медаль), Ваннэ Юлиан (бронзовая медаль);
 1997 (Канада): Кузьмин Андрей (бронзовая медаль);
 1998 (Исландия): Андреев Дмитрий (бронзовая медаль);
 2000 (Англия): Дедов Виктор (поощрительный отзыв);
 2001 (Турция): Ермолицкий Александр (золотая медаль), Максимов Сергей (серебряная медаль);
 2004 (Корея): Сакович Руслан (золотая медаль);
 2008 Международная олимпиада школьников стран СНГ и Балтии по физике (Москва): Гущин Михаил (бронзовая медаль);
 2009 (Мексика): Гущин Михаил (диплом I степени).
Лицеисты принимали участие в работе республиканской летней научно-исследовательской школы в п. Лужесно Витебской области; творческие работы, написанные учащимися под руководством Валерия Васильевича, неоднократно отмечались дипломами на различных конкурсах и печатались в сборнике материалов летней школы и журнале «Фокус».

Публикации 
Барашков В. В. — автор десяти публикаций в различных научно-методических изданиях. Некоторые из них:
 Барашков В. В. Обучающие упражнения по кинематике // Вестник Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова. — 2002. — № 2-3.
 Барашков В. В. Обучающие упражнения по динамике // Фізіка. Праблемы выкладання — 2002. — № 3.
 Барашков В. В. Механика. 9 класс. Обучающие и контролирующие упражнения. — Мозырь: Белый ветер, 2002.
 Барашков В. В. Пособие для устных ответов (физика 9 класс).  — Могилев: МГОИПКиПРР, 2006.
 Барашков В. В. Физика 10 класс. Пособие для устных ответов (профильный уровень).  — Могилев: УО «МГОИПК и ПРР и СО», 2007. — 54 с.
 Барашков В. В. Физика 11 класс. Пособие для устных ответов (профильный уровень). — Могилев: УО «МГОИПК и ПРР и СО», 2007. — 48 с.
 Барашков В. В. Решение экспериментальных олимпиадных задач по физике. — Могилев: МГОИРО, 2011.

Награды 
Педагогическая деятельность Барашкова В. В. неоднократно отмечалась наградами:
 1985 год — Грамота Министерства образования Республики Беларусь,
 1986 год — Орден Трудовой Славы ІІІ степени,
 1989 год — присвоено звание «Учитель-методист»,
 1990 год — Премия Н. К. Крупской,
 1997 год — присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Беларусь»,
 Грамоты управления образования Могилевского облисполкома (1996, 1999, 2000, 2004, 2005 г.г.),
 Грамоты Могилевского областного исполнительного комитета (1996, 2005 г.г.),
 2005 год — персональная надбавка за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие республики,
 Премии специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (1998, 2001, 2003, 2008, 2009 г.г.),
 2010 год — Грамота Могилевского городского исполнительного комитета,
 2016 год — присвоено звание «Народный учитель Республики Беларусь».

Ссылки 
 

Заслуженные учителя Белоруссии
Выпускники Могилёвского государственного университета
Народные учителя Белоруссии